Домінантність (від , дієприкметник теперішнього часу від , таке ж походження як домінанта, домінування)

 Домінантність (генетика) — тип відносин між двома алелями в генетиці